Messínî – nome greco di Messene
 Roberto Messini – attore italiano